Журавлёвский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Кемеровская область 

 Журавлёвский сельсовет Промышленновского района (упразднён)

Курганская область 

 Журавлёвский сельсовет Каргапольского района

Ленинградская область 

 Журавлёвский сельсовет Бокситогорского района (упразднён)

Омская область 

 Журавлёвский сельсовет Тевризского района (упразднён)

Ростовская область 

 Журавлёвский сельсовет Целинского района (упразднён)

Тюменская область 

 Журавлёвский сельсовет Омутинского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Пермская область 

 Журавлёвский сельсовет Ординского района (упразднён)

Крым

Автономная Республика Крым 

 Журавлёвский сельский совет Симферопольского района (упразднён при переходе Крыма под юрисдикцию Российской Федерации в 2014 году)